Касини може да се отнася за:
 Касини, род жаби
 Касини (космически апарат)
 Касини-Хюйгенс - космически апарат
 Джовани Доменико Касини (1625-1712), италиански учен